Житенёв — русская фамилия.

Известные носители 
 Житенёв, Александр Анатольевич (род. 1978) — российский филолог, преподаватель, литературовед и критик.
 Житенёв, Виталий Алексеевич (род. 1938) — советский борец классического стиля.
 Житенёв, Владимир Андреевич (1938—2001) — партийный и государственный деятель, комсомольский руководитель, первый секретарь Свердловского обкома ВЛКСМ.
 Житенёв, Владислав Сергеевич (род. 1976) — российский историк, археолог, кандидат исторических наук, доцент.